Гиули Ясо́нович Чохонели́дзе (; 10 апреля 1929, Тифлис — 24 декабря 2008, Тбилиси) — советский и грузинский актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист. Народный артист Грузинской ССР (1983).

Биография 
Родился 10 апреля 1929 года в Тбилиси.

В 1951 году окончил Тбилисский театральный институт имени Ш. Руставели, затем один год учился во ВГИКе у С. А. Герасимова. Работал актёром Тбилисского академического театра имени К. Марджанишвили.

В начале своей карьеры много снимался в главных и эпизодических ролях на киностудии «Грузия-фильм», на студиях союзных республик. Особенно запомнился зрителям образ Ибрагима в «Фатиме» — мужественный, благородный, глубоко трагичный. 

Темы войны и мира Гиули впервые коснулся в великой киноэпопее «Война и мир» Сергея Бондарчука. В ней Чохонелидзе сыграл свою коронную роль — Багратиона. В истории создания кинообраза великого полководца первым был Серго Закариадзе. Его Багратион оказался эмоциональным, темпераментным, в то время как Чохонелидзе по-другому строил образ — играл вдумчивого, смелого стратега, которому из-за консервативного окружения порой нелегко давались решения... 

Скончался 24 декабря 2008 года.

Фильмография

Актёр 
  — Андриеш — эпизод
  — Путешествие в молодость — альпинист
  — Фатима — Ибрагим, батрак
  — Ч.П. — Чрезвычайное происшествие — Джавахия
  — День последний, день первый — вор / дублирует В.Захарченко
  — Утро — Байрам (в титрах — Гиули Чохонолидзе)
  — Случай в пути (короткометражный) — Исмаил — главная роль  — Под одним небом — Амбако  — Наша улица — Фуад  — Жили-были старик со старухой — инженер  — Игра без ничьей — майор  — Встреча с прошлым (фильм) — Гогия, контрреволюционер-мятежник / дублирует - Михаил Глузский  — Война и мир — князь Багратион  — Неожиданное рядом
  — Ночной визит — Вахтанг Авалиани / дублирует - Леонид Каневский  — Додумался, поздравляю! — Сухиашвили, полковник милиции (озвучен Л. Каневским)
  — Ночь над Чили — Хуан Гонсалес  — Земля отцов наших — Беткил  — Багратион — князь Багратион  — Очень скучная история — отец  — Султан Бейбарс — Барат  — Спираль — Зураб Торадзе  — Антимоз Ивериели — Антимоз Ивериели в старости''

Режиссёр 
  — Гривко (короткометражный)
  — Весенний вечер (короткометражный)
  — Земля отцов наших
  — Багратион
  — Спираль
  — Антимоз Ивериели

Сценарист 
  — Гривко (короткометражный)
  — Багратион

Награды 
 Орден Чести (1999)
 Народный артист Грузинской ССР (1983)
 Заслуженный артист Грузинской ССР (1961)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070310105200/http://mediateka.km.ru/cinema_2001/Encyclop.asp?Topic=topic_segida_p5800

Персоналии:Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили
Народные артисты Грузинской ССР
Заслуженные артисты Грузинской ССР